Cres (eiland)
 Cres (stad)